Der Korea-National-League-Pokal 2016 war die 12. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften der Korea National League. An diesen Turnier nehmen nur die 10 Mannschaften aus der Korea National League teil. Titelverteidiger war der Daejeon Korail FC. 

Das Pokalturnier begann am 1. Juni 2016 und endete am 14. Juni 2016.

Modus  
Alle 10 National-League-Teams wurden in zwei Gruppen zu je 5 Mannschaften aufgeteilt. Die besten zwei aus beiden Gruppen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Gewinner des Halbfinales spielten im Finale um den Pokal.

Teilnehmende Mannschaften 

 Busan Transportation Corporation FC
 Changwon City FC
 Cheonan City FC
 Daejeon Korail FC (Titelverteidiger)
 Gangneung City FC
 Gimhae City FC
 Gyeongju KHNP FC
 Mokpo City FC
 Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC
 Yongin City FC

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

K.-O.-Runde 
Im Halbfinale spielten Daejeon Korail FC gegen Gimhae FC und Ulsan Hyundai Mipo Dolphins FC gegen Cheonan City FC. In das Finale zogen Daejeon Korail FC und Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC. Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC konnte das Finale mit 1:0 für sich entscheiden.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016
2016